Die Weimarer Ausgabe bezeichnet:

 eine kritische Ausgabe zu Martin Luthers Werken, siehe Weimarer Ausgabe (Luther) (D. Martin Luthers Werke)
 eine kritische Ausgabe zu Johann Wolfgang Goethes Werken, siehe Weimarer Ausgabe (Goethe)